

Patronymes 
Kovalevski (masculin ; ) ou Kovalevskaïa (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexandre Kovalevski (1840-1901), biologiste russe ;
 Ekaterina Kovalevskaïa (1974-), joueuse d'échecs russe
 Evgraf Kovalevski (1790-1867), homme d'État russe ;
 Jean Kovalevsky (1929-2018), astronome français ;
Maria Kovalevskaïa (1849-1889), révolutionnaire russe ;
 Maxime Kovalevsky (1903-1988), frère de Pierre Kovalevsky, compositeur liturgiste orthodoxe, historien, musicologue et mathématicien russe ;
Maxime Kovalevski (1851-1916) juriste, historien du droit, sociologue ;
Ossip Mikhaïlovitch Kovalevsky (1800-1878), linguiste et mongoliste russe ;
 Pavel Ossipovitch Kovalevski (1843-1903) peintre russe
 Pavel Kovalevski (1823-1907), est un écrivain, journaliste et critique d'art russe.

 Pierre Kovalevsky (1901-1978), frère de Maxime Kovalevsky, fondateurs de la Confrérie Saint-Photius ;
 Sofia Kovalevskaïa (1850-1891), mathématicienne russe ;
 Théorème de Cauchy-Kowalevski ;
 (1859) Kovalevskaïa, astéroïde ;
 Kovalevskaya, cratère lunaire ;
 Deux distinctions scientifiques : le prix Sofia Kovalevskaïa en Allemagne et le prix Kovalevskaïa dans les pays en développement.
 Vladimir Kovalevski (1842-1883), paléontologue et zoologiste russe et mari de Sofia Kovalevskaïa.

Voir aussi 
 

Patronyme russe